Gräve ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Gottlob Gräve (1772–1847), deutscher Jurist, Historiker und Volkskundler
 Stephanie Gräve (* 1968), deutsche Dramaturgin und Theaterintendantin